

Codici
ALV  – codice aeroportuale IATA dell'Andorra La Vella, Andorra
ALV  – codice aeroportuale ICAO della compagnia aerea venezuelana Aeropostal Alas de Venezuela

Geologia
ALV  – Argille varicolori superiori – sintema stratigrafico della Basilicata e della Sicilia

Onomastica
Alv  – variante del nome proprio di persona scandinavo Alf